Aeroporto Internacional de Los Angeles (código IATA)
LAX (álbum)

Localidades

Lax (Valais)

Desambiguações de siglas